Zey ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Zey (* 1963), deutsche Historikerin
 René Zey (* 1955), deutscher Autor